Чемпионат СССР по гандболу 1969 — 9-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 8 апреля 1970 года, последние матчи состоялись 13 ноября 1970 года.

Превью 
9-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1970 г. был впервые проведен по классической круговой по схеме. 8 команд играли 4 круга. Новичков в в этом году не было по причине сокращения лиги. Команда "Даугава" из Риги была переименована в "Страуме".

Участники

Высшая лига 
 1-й круг 8-10.04.1970 Тбилиси 7-11.05.1970 Запорожье
 2-й круг 17-25.05.1970 Москва
 3-й круг 8-16.08.1970 Краснодар
 4-й круг 17-25.10.1970 Глазов (Кунцево-МАИ 13.11.1970 Москва)

Чемпионская рокировка. МАИ вернул титул. Университет Кр снова с бронзой. Вылет рижан.

Чемпионаты СССР по гандболу